Чемпионат мира по стрельбе из лука 2009 проходил с 1 по 9 сентября 2009 года в г. Ульсан (Южная Корея).
В турнире приняли участие представители из 80 стран.

Страны-участницы

Медали

Общий зачёт

Медалисты

Классический (олимпийский) лук

Мужчины

Женщины

Блочный лук

Мужчины

Женщины 

2009
Чемпионаты мира в Республике Корея
Международные соревнования по стрельбе из лука в Республике Корея
Сентябрь 2009 года